

Рембув — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рембув — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Рембув — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

 Рембув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Рембув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства